Comas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Augusto Comas
 J. Comas
 María del Mar Comas